O termo Sociedade Ginástica pode referir-se a:

Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo
Sociedade Ginástica de Porto Alegre

Desambiguação